W Гидры () — переменная звезда типа Миры в созвездии Гидры. Находится на расстоянии около 254 световых лет от Солнца.

История изучения 
W Гидры можно наблюдать лишь в южном полушарии, поэтому до 19 века её никто не изучал. К тому же, звезда имеет чрезвычайно яркий красный оттенок, и поэтому трудна для исследования в оптическом диапазоне. Впервые переменность звезды определил в 1889 году Эдвин Сойер, астроном-любитель. В 1893 году американский астроном Сэт Чандлер обнаружил, что звезда увеличивает блеск на 1,3 звёздной величины каждые 384 суток. Спустя 30 лет, в 1923 году, Пол Меррилл, занимавшийся спектральным анализом переменных звёзд, опубликовал данные о том, что по характеру спектра W Гидры напоминает долгопериодическую переменную. Через год, в 1924 году, были опубликованы наблюдения японского и американского астрономов, которые подтверждали долгопериодичность колебаний яркости звезды.

Характеристики 
Как известно, долгопериодические переменные звёзды делятся на две категории: мириды и полуправильные переменные (которые в свою очередь делятся ещё на четыре класса — SRa, SRb, SRc и SRd). Это объекты, принадлежащие асимптотической ветви гигантов — старые звёзды малой и средней массы, сильно увеличившиеся в размерах.

W Гидры — одна из ближайших звёзд, в спектре которой обнаружены линии кислорода.

Пылевой диск 
Наблюдения показали, что звезду окружает пылевой диск, в состав которого входит большое количество воды в виде льда а также синильной кислоты. С помощью Субмиллиметровой антенной системы, находящейся на вулкане Мауна-Кеа, Гавайи, учёные определили по линиям в спектре, что HCN формируется в центре пылевой оболочки. Этот факт исключает сценарий формирования кислоты с помощью фотохимических реакций, происходящих на внешней стороне диска. А это значит, что пылевой диск быстро охлаждается и постепенно увеличивается в размерах.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Гидры

Ссылки 
 
 Астрономы наблюдали будущее Солнца на примере красного гиганта, 09.11.2017

Мириды